Caterham – miasto w Wielkiej Brytanii
 Caterham Cars – producent samochodów
 Caterham F1 – konstruktor i zespół Formuły 1
 Caterham Racing – zespół serii GP2